

Patronyme 
 Jacques Duèze, (1244-1334), élu pape en 1316, sous le nom de Jean XXII ;
 Pierre Duèze, ( ? - 1326) ;
 Famille Duèze, famille de Cahors dont l'un des membres a été élu pape.

Autres 
 Palais Duèze, demeure familiale au  de la famille éponyme.

Homonymie
Homonymie de patronyme